Herrarnas 5 000 meter vid Världsmästerskapen i friidrott 2019 avgjordes 27–30 september 2019 på Khalifa International Stadium i Doha, Qatar.

Resultat

Försöksheat
De fem första i varje heat ( Q ) och de fem näst snabbaste ( q ) kvalificerade sig för finalen.

Final
Finalen avgjordes den 30 september klockan 21:20.

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2019